Marc Anneu Lucà, escriptor romà
 Terenci Lucà, poeta còmic romà
 Riu Lucà